Niels Olsen kan henvise til flere personer:
 Niels Olsen (godsejer) – ejede Eskilstrup 1362-82
 Niels Olsen (roer) (født 1948) – dansk olympisk roer
 Niels Olsen (skuespiller) (født 1960) – dansk skuespiller
 Niels Olsen (musiker) (født 1954) – dansk musiker